Applikation (av latinets applicare, ”tillfoga” – även applicering, i IT-sammanhang ibland förkortat app) kan syfta på:
 Applikation (konstverk) – ett konstverk av olika slags material
 Applikation (sömnad) – ett textilt handarbete
 Applikationsbroderi – kombination av applikation med olika typer av broderi
 Applikationsspets – en spets som består av en knypplad eller masking gjord tyll med fastsydda (applicerade) knypplade eller sydda motiv
 Applikationsprogram – en typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren
 Mobilapplikation – ett tillämpningsprogram för mobila enheter som smartmobiler och surfplattor

 Applikationsserver – en variant av klient-server- eller flernivåsystem
 Applikationsskikt – det sjunde och sista lagret i den hierarkiska OSI-modellen för datanätverk
 Applikationsvirtualisering – ett begrepp för ett antal tekniker som syftar till att kapsla in tillämpningprogramvara från det operativsystem de exekveras på
 Applikationsintegration – automatiserad informationsöverföring mellan självständiga system
 Applikationsbrandvägg – en nätverksbrandvägg som enbart analyserar IP-adresser och portnummer för TCP och UDP

Se även
 Datormoln –  IT-tjänster som tillhandahålls över Internet